Harris Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harris Bridge (Kansas), ID-Nr. 85001434
 Harris Bridge (Oregon), ID-Nr. 79002040